Zaandam, stad in de gemeente Zaanstad
 Zaandam (schip, 1939) 
 Zaandam (schip, 2000)